malarz – człowiek zajmujący się malarstwem
 Malarz – obraz Jeana-Louisa-Ernesta Meissoniera

Astronomia 
 gwiazdozbiór Malarza – słabo widoczny gwiazdozbiór nieba południowego nazwany w 1751 roku.

Osoby 
 Arkadiusz Malarz (ur. 1980) – polski piłkarz, występujący na pozycji bramkarza
 Malarz Achillesa – ateński malarz ceramiki
 Malarz Andokidesa – grecki malarz wazowy
 Malarz Gorgony – grecki twórca ceramiki czarnofigurowej
 Malarz Nikiasza – grecki malarz wazowy
 Malarz Niobidów – antyczny grecki malarz ceramiki